Het Nationaal Kampioenschap Strokeplay is een golfwedstrijd voor Nederlandse amateurspelers. Het werd voor de heren in 1962 ingevoerd,
voor de dames in 1963 en wordt over 72 holes gespeeld.
Er is een NK Strokeplay voor dames en heren, voor meisjes en jongens tot en met 21 jaar én voor senioren.

NK Dames en Heren

Aan het NK Dames en Heren mag ook de jeugd meedoen, hoewel die hun eigen NK hebben.

NK Senioren Dames en Heren

Trompbeker
De Trompbeker is het Nationaal Kampioenschap Strokeplay voor jongens en meisjes die op 1 januari nog geen 22 jaar zijn.

Nederlands kampioenschap golf